Isla de Bathurst puede referirse a:
Isla de Bathurst (Canadá), una isla canadiense deshabitada que forma parte del archipiélago de las islas de la Reina Isabel. 
Isla de Bathurst (Australia), una isla australiana ubicada cerca de la costa del Territorio del Norte.